la Tekapo, une rivière qui s’écoule à travers le bassin de Mackenzie (région de Canterbury), depuis le lac Tekapo jusqu'à la rivière Pukaki ;
 le lac Tekapo, un lac du bassin de Mackenzie (région de Canterbury) ;
 , une petite ville située à l’extrémité sud du lac Tekapo.